Stajnträsk kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stajnträsk (Butleks-Kalbjärga, Fårö socken, Gotland), sjö i Gotlands kommun, 
Stajnträsk (Mölnor, Fårö socken, Gotland), sjö i Gotlands kommun,

Se även
Stenträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Fårö